Иван Семёнович Наяшков (21 ноября 1924 — 2 июня 1998) — советский государственный деятель, кандидат технических наук (1954).

Биография 
Родился в селе Андреевское Александровского уезда Владимирской губернии (ныне Юрьев-Польский район Владимирской области) в семье крестьянина.

Профессиональную деятельность начал в 1941 дежурным техником радиоузла в районной конторе связи г. Ступино Московской области. После окончания в 1949 Московского энергетического института (МЭИ) учился там же в аспирантуре.

В 1953—1956 ассистент, старший преподаватель Харьковского политехнического института им. В. И. Ленина.

С 1956 работал во Всесоюзном электротехническом институте им. В. И. Ленина: научный сотрудник, начальник отдела (1956—1964), директор (1964—1973).

Член КПСС с 1961.

С 1973 заместитель, а с 1975 первый заместитель Председателя Госкомитета СМ СССР (с 1978 Госкомитета СССР) по делам изобретений и открытий.

В январе 1979 — декабре 1987 Председатель Госкомитета СССР по делам изобретений и открытий при ГКНТ СССР.

В декабре 1987 — июле 1989 Председатель Госкомитета по изобретениям открытиям при Госкомитете СССР по науке и технике.

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС в 1981—1990.

С 1989 года находился на пенсии.

 

Похоронен на Николо-Архангельском кладбище, где позже рядом с ним была похоронена жена.

Награды 
 орден Октябрьской Революции
 орден Трудового Красного Знамени

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Юрьев-Польском районе
Выпускники МЭИ
Преподаватели Харьковского политехнического института
Председатели Государственных комитетов СССР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Похороненные на Николо-Архангельском кладбище
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС